

Persone
 Antonio Statella di Cassaro – politico e diplomatico italiano, primo ministro del Regno delle Due Sicilie
 Gaetano Cassaro – fumettista italiano, fratello gemello di Gaspare
 Gaspare Cassaro – fumettista italiano, fratello gemello di Gaetano
 Girolamo Cassaro – architetto e ingegnere maltese

Altro
 Cassaro – comune italiano del libero consorzio comunale di Siracusa in Sicilia
 Cassaro – storica strada di Palermo
 Chiesa di San Matteo al Cassaro – edificio religioso palermitano
 Palazzo Sant'Antimo al Cassaro – palazzo storico di Palermo